Феофа́нія () — жіноча форма чоловічого імені Феофан, а також топонім. 

Англійська версія — Тіффані.

Відомі носії 
 Феофанія Олександрівна Гнатюк — українська радянська діячка, свердлувальниця Ковельського заводу сільськогосподарських машин. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.

Топоніми 
 Феофанія — селище (історична місцевість) на південній околиці Голосіївського району міста Києва.

Інші значення 
 Парк «Феофанія» НАН України — державна природоохоронна рекреаційна установа, що перебуває у віданні НАН України та підпорядковується безпосередньо Управлінню справами НАН України. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія».
 Клінічна лікарня «Феофанія» — медичний заклад національно-міжнародного рівня у Києві.

Див. також 
 Категорія Феофанія

Жіночі імена